12-я бомбардировочная авиационная дивизия — воинское соединение ВВС РККА в Великой Отечественной войне. Насчитывала несколько формирований:
 12-я бомбардировочная авиационная дивизия (1-го формирования), в боях в июне-июле 1941 года, переименована в смешанную;
 12-я бомбардировочная авиационная дивизия (2-го формирования), в боях с мая 1943 года